Dieser Artikel behandelt die russische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 10

Spielergebnisse

Relegationsspiele

Die Hinspiele wurden am 15. November ausgetragen, die Rückspiele folgten am 19. November 2003.

|}

Russisches Aufgebot 

Hinweis: Die deutschsprachige Wikipedia bezieht sich in der Umschreibung der kyrillischen Schrift auf die vom Duden vorgegebene deutsche Transkription; bei Namen von Russen wird zudem der Vatersname im Lemma aufgeführt. Beim Verfassen von Artikeln zu den einzelnen Spielern ist es allerdings erwünscht, dass ein Redirect mit der englischen Transkription angelegt wird. 

Russland
2004